Convenção (norma) — acordo sobre um determinado assunto
Convenção (Revolução Francesa) — período contrarrevolucionário da Revolução Francesa
Convenções cartográficas — símbolos usados para representar objetos nos mapas
Convenção — empresa brasileira de bebidas

Desambiguação